Philippe Nicolle est un comédien, auteur et metteur en scène français.

Il a fondé la compagnie 26000 Couverts, pour laquelle il écrit et réalise des spectacles, des manifestations, des petits films. En 2003, à l'occasion de la crise des intermittents, il invente, avec Fred Tousch, la première Manif de Droite. Il participe également à de multiples projets avec d'autres compagnies, en tant que metteur en scène ou comédien.

Notes et références

Liens externes 

Acteur français de théâtre
Acteur français du XXe siècle
Metteur en scène français
Naissance en septembre 1964